Дом кино (телеканал) — телеканал, транслирующий фильмы и сериалы российского и советского производства. 

Дом кино — название кинотеатров в разных городах:
 Дом кино (Алма-Ата)
 Дом кино (Екатеринбург)
 Дом кино (Иркутск)
 Дом кино (Киев)
 Дом кино (Минск)
 Дом кино (Ростов-на-Дону)
 Дом кино (Санкт-Петербург)
 Дом кино (Саратов)
 Дом кино (Тверь)
 Центральный Дом кино (Москва)